„Сатурн“ за най-добра телевизионна актриса () е една от категориите на наградите „Сатурн“, връчвани ежегодно от Академията за научнофантастични, фентъзи и хорър филми.

Победители и номинирани

1997 – 1999

2000 – 2009

2010 – 

Телевизионна актриса